

Мсцихи — село в гміні Високе-Мазовецьке Високомазовецького повіту Підляського воєводства
 Мсцихи — село в гміні Радзілув Ґраєвського повіту Підляського воєводства